Лэйнг — фамилия. Известные носители:
 Лейнг, Коджо (1946—2017) — ган­ский пи­са­тель.
 Лэйнг, Кристи (род. 1985)  — канадская актриса.
 Лэйнг, Рональд Дэвид (1927—1989) — шотландский психиатр.